Kevin Dean, joueur de hockey né le .
 Kevin Dean, musicien, professeur de jazz et compositeur pour les court métrages de Torill Kove